Écuelles ist der Name von Gemeinden und Orten in Frankreich:

 Écuelles (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Écuelles (Seine-et-Marne), Ortsteil der Gemeinde Moret-Loing-et-Orvanne im Département Seine-et-Marne